Les Animaux fantastiques est le titre de plusieurs œuvres :

Livre 
 Les Animaux fantastiques est un livre-guide écrit par J. K. Rowling en 2001 pour l'association Comic Relief autour de l'univers de Harry Potter.

Films 
 Les Animaux fantastiques est une série de films adaptés du livre éponyme.
 Les Animaux fantastiques est un film sorti en 2016 et réalisé par David Yates.

Jeu 
 Les Animaux fantastiques est un jeu mobile publié par Warner Bros Games en 2016.

Bande originale 
 Les Animaux fantastiques est une bande originale de James Newton Howard, composée en 2016.